Ива́н Петре́нко: Петренко, Иван Григорьевич (1904—1950) — деятель советских спецслужб, один из руководителей системы ГУЛага, генерал-майор.
 Петренко, Иван Петрович (род. 1934) — Герой Социалистического Труда.
 Петренко, Иван Прокофьевич (1924—1967) — Герой Советского Союза.